Mohamad Kdouh (calciatore 1993) – calciatore libanese
Mohamad Kdouh (calciatore 1997) – calciatore libanese